De Maten kan volgende betekenissen hebben:

 De Maten (Apeldoorn), een woonwijk in Apeldoorn
 Station Apeldoorn De Maten, een NS-station in de gelijknamige woonwijk
 De Maten (Genk), een natuurgebied en wijk in Genk
 De Maten (Kampen), een woonwijk in Kampen
 De Maten (Westerwolde), een gehucht in de gemeente Westerwolde